Tachir (; ; ) foi cantão da província histórica de Gogarena, na Armênia.

História 

Fazia parte da Armênia desde o tempo da dinastia orôntida , porém a fraqueza orôntida permitiu a Ibéria dos farnabázidas  incorporá-la e adicioná-la ao recém-criado Ducado de Samchevilde. Com a ascensão dos artaxíadas  na Armênia, entretanto, a balança do poder muda e Tachir é recuperada. Com essa reconquista artaxíada, Tachir e outras regiões ao norte da Armênia foram organizadas na chamada Marca Mósquia que foi colocada sob o príncipe de Gogarena com o título de vitaxa. Na primeira metade do , com o temporário declínio da monarquia armênia, essas regiões tornam a ser iberas, mas logo na segunda metade do século já são recuperadas.

Em meados do , era principado autônomo e segundo Moisés de Corene seus príncipes descendiam de Haico. Sua elevação ocorreu em meados do ; mas no , voltou a fazer parte de Gogarena. Eremyan, em sua leitura da obra do geógrafo Ananias de Siracena do , propôs que Tachir Superior foi incorporada na província de Airarate (forma como Ananias designa a Armênia sob controle do Império Bizantino), mas Hewsen se questiona se não fazia parte, junto de Tachir, de Gogarena. Podia talvez recrutar 100 cavaleiros ao exército real da Armênia. Ocupava a planície entre o Debeda superior e o Pambaqui, com a cidade de Lorri. Hewsen diz que equivalia aos distritos modernos de ,  e Alaverdi no norte da antiga Armênia soviética. Sua porção formada pelo vale do Pambaqui foi depois chamada Tachir Superior, e Cyril Toumanoff propôs que equivalia ao cantão de Cangarca, mas há dúvidas. Foi sugerido que tinha  quilômetros quadrados, enquanto Tachir Superior 1075.

Em 430, o príncipe  é citado. Era membro da dinastia mirrânida e se sabe que depois dessa data tornou-se vitaxa de Gogarena, posição que seus descendentes mantém até o . A inscrição de 772 na Basílica de Samchevilde fala de seus senhores. Indica que perderam Gogarena em algum momento antes da inscrição, bem como que havia novo ramo cadete mirrânida em Tachir. O bagrátida  , filho do príncipe  , no início do  era o senhor de Tachir. Antes de 876, Gurgenes dividiu parte de suas terras entre seus irmãos e cedeu a seu cunhado, o futuro rei  , Tachir. Em 972, um reino bagrátida independente foi estabelecido ali e centrado em Lorri. No fim do , marzobã Demétrio, príncipe de Gague, aparece tentando por seu filho como mampali de Tachir; Toumanoff acha que foi a última tentativa dos vitaxas de reter suas antigas terras, então fortemente sob os bagrátidas.

Bibliografia 

 

 

Tachir